Луи Антуан Мари Жозеф Долло́ (; Лилль, 7 декабря 1857 — 19 апреля 1931) — бельгийский палеонтолог, ставший известным благодаря своим работам по изучению динозавров. Создатель закона о необратимости эволюционных процессов, названного впоследствии в его честь. Вместе с австрийским учёным Отенио Абелем, один из основателей принципов палеобиологии.

Член Геологического общества Лондона, а также иностранный член-корреспондент Академии наук СССР (с 1928 года). Лауреат медали Мурчисона (1912 год).

Юность 
Луи Долло родился 7 декабря 1857 года в Лилле, Франция, в семье бретонцев. Луи закончил Центральную школу Лилля. Преподававшие там Жюль Госселе и Альфред Матьё Жиар оказали большое влияние на юного Долло. В 1877 году Луи Долло заканчивает школу, получив профессию инженера. Последующие пять лет работа Долло была связана с горным делом. Одновременно с этим Долло начал заниматься палеонтологией.

Карьера палеонтолога 
Начиная с 1878 года на протяжении трёх лет Луи Долло руководит раскопками ископаемых остатков игуанодонта, найденного в районе бельгийской коммуны Берниссар. Тогда же он решил посвятить себя изучению динозавров, в качестве области научных изысканий, пытаясь поначалу совмещать своё увлечение с работой в горнодобывающей сфере. В 1882 году Долло стал ассистентом в Королевском Бельгийском институте естественных наук. Также к тому моменту Долло стал членом Лилльского научного общества и Лондонского геологического общества.

С 1882 по 1885 год Луи Долло работал над реконструкцией скелетов игуанодонта, пытаясь собрать скелет стоящего на задних лапах динозавра. В своей работе учёный активно сотрудничал со своим бывшим преподавателем — Альфредом Матье Жиаром, а также другими учеными из Университета Лилля — Северной Франции и Бельгийского Королевского института. Первая подобная реконструкция была собрана в здании заброшенной церкви, которую Долло использовал в качестве мастерской. Двенадцать таких реконструкций позднее были выставлены в музее естественных наук, принадлежащем Королевскому институту.

В 1893 году Луи Долло сформулировал закон о необратимости эволюционных процессов, позднее получивший название «Закона Долло». Согласно гипотезе учёного, однажды утраченный в процессе эволюционного развития орган или признак не восстановится в процессе последующего филогенетического развития.

В 1909 году Луи Долло начал преподавать палеонтологию в Брюссельском свободном университете.

В 1912 года за свои достижения в области геологии и палеонтологии был награждён медалью Мурчисона.

В честь Луи Долло был назван один из видов антарктических рыб — длинноплавнико́вая борода́тка, или длинноплавнико́вый доллоидра́ко ()

Работы

Классификации животных 
 Hypsilophodontidae, 1882,
 , 1886,
 Cryptodires , 1886,
 Iguanodontia-Iguanodon bernissartensis, 1888,
 Iguanodontia-Iguanodon mantelli, 1888,
 Prognathodon, 1889,
 Bathydraconidae Gerlachea australis, 1900,
 Bathydraconidae Racovitzia glacialis, 1900,
 Bathydraconidae scotiae, 1906,
  Cynomacrurus, 1909,
 Elapidae,
 Dyrosauridae.

Научные труды 
 Louis Dollo (1882), «Première note sur les dinosauriens de Bernissart». Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique 1: 161—180.
 Louis Dollo (1883), «Note sur les restes de dinosauriens rencontrés dans le Crétacé Supérieur de la Belgique». Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique 2: 205—221.
 Louis Dollo (1891), "La vie au sein des mers : la faune marine et les grandes profondeurs, les grandes explorations sous marines, les conditions d’existence dans les abysses, la faune abyssale, in: Bibliothèque scientifique contemporaine.
 Louis Dollo (1892), "Sur le «Lepidosteus suessoniensis», in: Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
 Louis Dollo (1892), «Sur la morphologie des côtes», in: Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
 Louis Dollo (1892), «Sur la morphologie de la colonne vertébrale», in: Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
 Louis Dollo (1899), «Première note sur les mosasauriens de Maestricht», Bulletine. Soc. belge Geol. Pal. Hydr., Vol.4.
 Louis Dollo (1899), Альфред Жиар, «Les ancêtres des Marsupiaux étaient-ils arboricoles ?», Station Zoologique de Wimereux.
 Louis Dollo (1903), «Les Ancêtres des mosasauriens», in: Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
 Louis Dollo (1904), Expédition antarctique belge (1897—1899); résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897—1898 — 1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery; rapports scientifiques : Zoologie : Poissons. Antwerp: J.-E. Buschmann.
 Louis Dollo (1905), «Les Dinosauriens adaptés à la vie quadrupède secondaire.» Bulletine. Soc. belge Geol. Pal. Hydr., 19: 441—448.
 Louis Dollo (1910), La Paléontologie éthologique.
 Переводы, сделанные Луи Долло
 Джон Тиндаль, Les Microbes (1882)
 Рудольф Хёрнс, Manuel de paléontologie (1886)
 Краузе Вильгельм, Manuel d’anatomie humaine (1887-89)
 Переопубликованные работы Луи Долло
 Стивен Джей Гулд (1970), «Dollo on Dollo’s Law: Irreversibility and the Status of Evolutionary Laws», Journal of the History of Biology / 3, No.2:189-212.
 Стивен Джей Гулд, ed. (1980), Louis Dollo’s papers on paleontology and evolution, Original Anthology, New York, Arno Press, 1980
 David B. Weishampel and Nadine M. White, eds. (2003) The Dinosaur Papers, Washington: Smithsonian Institution Books.
 Эдвард Дринкер Коп (1886), «Schlosser on Creodonta and Phenacodus ; Dollo on extinct tortoises», Amer. Naturalist. 20. 965—968.

 Примечания 

 Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).
 Габуния Л. К. Луи Долло. М: Наука, 1974. 264 с.
 Давиташвили Л. Ш. Луи Долло // Вопросы истории естествознания и техники. 1957. № 3. С. 103-108.
 Тихомиров В. В., Софиано Т. А., Двадцать пять лет со дня смерти бельгийского палеонтолога Л. Долло, «Изв. АН СССР. Серия геологическая», 1956, № 10, с. 116‒17.
 Othenio A. Louis Dollo (7 Dezember 1857-19 April 1931): Ein Rückblick und Abschied // Palaeobiologica. 1931. N 4. 321—344.
 Straelen V.'' Louis Dollo: Notice biographique avec liste bibliographique. Bruxelles. 1933.

Ссылки 
 
 Биография  

Палеонтологи Бельгии
Члены-корреспонденты АН СССР
Награждённые медалью Мэрчисона
Палеонтологи XIX века
Палеонтологи по алфавиту
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук